Di seguito sono elencati gli incontri con relativo risultato della zona africana (CAF) per le qualificazioni a Atene 2004.

Formula 
La formula prevedeva tre turni eliminatori: un turno preliminare, un turno ad eliminazione diretta ed una fase gironi.

Al turno preliminare partecipavano 22 squadre che vennero divise in 11 spareggi A/R, le vincenti degli spareggi passavo il turno.

Al primo turno partecipavano 32 squadre (11 di queste erano le squadre che avevano passato il turno preliminare), esse vennero divise in 16 spareggi A/R. Le vincitrici degli spareggi accedevano al secondo turno.

Al secondo turno partecipavano le 16 squadre che avevano passato il primo turno, esse vennero in 4 gironi A/R da 4 squadre ciascuno.

Le quattro vincitrici dei gironi si qualificarono alle Olimpiadi.

Risultati

Turno preliminare 
    e  si ritirarono prima di giocare i loro rispettivi incontri.

Passano il turno  (5-3),  (ritiro della ),  (6-1),  (2-1),  (ritiro della ),  (15-0),  (1-0),  (ritiro della ) e  (2-1).

Primo turno 

Passano il turno  (ritiro del ),  (5-2),  (3-2),  (ritiro del ),  (ritiro della ),  (3-2),  (6-0),  (1-0),  (5-3),  (3-1),  (3-0),  (ritiro di ),  (2-1), ,  (3-2) e  (5-4).

Secondo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D 

Si qualificano all'Olimpiade    e .

Note

Collegamenti esterni 
  Scheda sulle qualificazioni al Torneo olimpico di calcio 2004, a cura di RSSSF.com

Olimpiadi - Qualificazioni
CAF28
Q